Barra do Corda kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra do Corda (ort), Maranhão, 
 Barra do Corda (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar